El municipio de Jackson (en inglés: Jackson Township) es un municipio ubicado en el condado de Edwards en el estado estadounidense de Kansas. En el año 2010 tenía una población de 57 habitantes y una densidad poblacional de 0,3 personas por km².

Geografía 
El municipio de Jackson se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 187.11 km², de la cual 187,02 km² corresponden a tierra firme y (0,05 %) 0,09 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 57 personas residiendo en el municipio de Jackson. La densidad de población era de 0,3 hab./km². De los 57 habitantes, el municipio de Jackson estaba compuesto por el 100 % blancos. Del total de la población el 1,75 % eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Kansas
Localidades del condado de Edwards (Kansas)